Lucerna pode se referir a:

Locais

Lucerna, capital do Cantão de Lucerna, na Suíça.
Cantão de Lucerna, um cantão da Suíça.
Lucerna: Município de Honduras.

Objetos

Lucerna é outro nome de Lâmpada a óleo.

Ver também
 Lucerne
 Luzerna
 Luserna
 Luserna San Giovanni
Desambiguações de topônimos
Desambiguação

fr:Luzerne
la:Lucerna
nl:Luzern